Germania
Heede – comune della Bassa Sassonia
Heede – comune del circondario di Pinneberg nello Schleswig-Holstein